Rottleuthner ist der Familienname der folgenden Personen:

 Herta Frauneder-Rottleuthner (1912–1999), österreichische Architektin
 Hubert Rottleuthner (* 1944), deutscher Rechtssoziologe und Hochschullehrer